Steinbach kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Steinbach (vattendrag i Antarktis),

Frankrike 

 Steinbach, Haut-Rhin, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Kanada 

 Steinbach, Manitoba, ort,

Tyskland 

 Steinbach, Oberfranken – ort i Marktleugast, Bayern, Oberfranken, 
 Steinbach, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Steinbach, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Steinbach (Taunus) – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Steinbach am Glan – kommun i Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz, 
 Steinbach am Wald – kommun i Landkreis Kronach, Bayern,

Österrike 

 Steinbach (vattendrag i Österrike, Niederösterreich), 
 Steinbach (vattendrag i Österrike, lat 47,67, long 12,75), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar